Апресов — фамилия; имеет женскую форму Апресова.

Известные носители:
 Апресов, Гарегин Абрамович (1890—1941) — советский дипломат, известен деятельностью в Синьцзяне.
 Апресов, Сергей Сергеевич (род. 1983) — российский журналист, телеведущий, популяризатор науки, главный редактор журнала «Вокруг света».
 Апресов, Самсон Месропович (1874—1969) — российский и советский горный инженер-нефтяник, Заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР.